Radestock ist der Familienname folgender Personen: